Pinyin  är kinesiska för "ljudskrift" och avser skriftsystem, som använder det latinska alfabetet. Bland dessa ingår:

 Pinyin eller Hanyu pinyin - internationellt vedertaget system för att återge standardkinesiskt uttal
 Tibetansk pinyin – uttalsbaserat system för att återge tibetanskt språk
 Tongyong pinyin  – system för att återge standardkinesiskt uttal använt på Taiwan

Språk i Kina